Кто это сделал? — сложный сюжетный вариант детектива, в котором основное внимание уделяется головоломке о том, кто совершил преступление.

Кто это сделал? также может означать:

 Кто это сделал? (фильм, 1942) — фильм с участием дуэта комиков Эбботт и Костелло.
 Кто это сделал? (фильм, 1949) — фильм с участием комиков The Three Stooges.
 Кто это сделал? (фильм, 1956) — комедийный детектив с Бенни Хиллом.